Pradelles kan syfta på:
 Pradelles, Haute-Loire
 Pradelles, Nord